Hermann Thomsen ist der Name von
 Hermann Thomsen (Jurist) (1855–1935), Stadtpräsident von Kiel
 Hermann von der Lieth-Thomsen (1867–1942),  General der Flieger